Osso
 Stati Uniti d'America
 Osseo – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Osseo – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin